Cratere Roche – cratere su Fobos
Cratere Roche – cratere lunare